Garai József
 Garai József (1912–2000) Kossuth-díjas vájár, a Mecseki Szénbányászati Tröszt Szabolcs Bányaüzemének frontmestere, bányamentő
 Garai József (1932–2010) labdarúgó (Pécsi Dózsa, Komlói Bányász)

Garay József
 Garay József (1842–1906) katolikus plébános
 Garay József (1923–2018) színész